Bryomyia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Jean-Jacques Kieffer 1895. Bryomyia ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gallmyggor
Bryomyia